Склад збірної Іспанії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше... 
 

Іспанія
Іспанія 2000